Bei den 3. Indian Ocean Island Games 1990 () wurde in Madagaskar ein Turnier im Fußball der Männer ausgetragen. An dem Wettbewerb nahmen fünf Mannschaften teil, der Gastgeber Madagaskar konnte das Turnier mit einem Finalsieg über die Titelverteidiger aus Mauritius für sich entscheiden.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Jeux des Iles de l'Océan Indien (Indian Ocean Games), in: rsssf.com (25. August 2011), abgerufen am 11. April 2014 (englisch).

1990 Fussball
Indian Ocean Island Games
Sportveranstaltung in Antananarivo
Fußball (Madagaskar)